Джанлука Рамаццотти (, , Рим) — итальянский актёр театра и кино.

Биография 
Окончил училище при Театре Калабрии, позднее проходил обучение в Варшавском театре и Theatre du Soleil (Париж). Стал участником труппы варьете Bagaglino под руководством Пьера Франческо Пинджиторе, где был занят как в шоу, так и в театральных постановках.

В качестве актёра снимался в телесериалах Vivere и Un posto al sole, а также в телевизионном фильмеIl Papa Buono (автор Рикки Тоньяцци).

Работает радиоведущим утренних программ итальянского канала Radiodue.

В театре сыграл роль Bojetto в музыкальной комедии Rugantino.

Кроме итальянского свободно разговаривает на французском, испанском и английском.

Театральные постановки 
 I Promessi Sposi (мюзикл)
 Intrichi d’amore
 La scuola delle mogli
 Soldati a Inglostadt
 Ifigenia in Aulide
 A qualcuno piace caldo
 La notte
 Il gatto che scoprì l’America
 La farina del diavolo
 Scanzonatissimo Gran Casinò
 Babbo Natale è uno Stronzo…
 Dark! Tornerò prima di mezzanotte
 Il Vantone
 Lei
 I tre processi
 E Ballando Ballando
 Декамерон (Il Decamerone)
 Il re muore
 Rugantino
 Se devi dire una bugia dilla grossa
 Сирано (Cyrano)
 Boeing-Boeing
 Romolo & Remolo
 La Donna in nero
 Destinatario Sconosciuto
 Il giro del mondo in 80 risate
 Sempre meglio che lavorare (one man Show)
 Волшебник страны Оз (Il Mago di Oz)
 Un pezzo di pazzo
 Prime donne alle primarie
 Uomini all’80 %
 Va tutto storto!
 E io pago!
 Complici
 Gabbia di matti
 Destinatario sconosciuto (also director)
 Va tutto storto

Телевидение 
 Vivere
 Un posto al sole
 Anni 60
 Distretto di polizia
 Giornalisti
 La squadra
 Tequila e Bonetti
 Il Papa buono
 Miconsenta 
 Con le unghie e con i denti
 Barbecue
 Passaparola
 Domani è un’altra truffa
 Torte in faccia
 Punto e a capo
 E io pago!
 Edizione Straordinaria
 Seven Show 2007
 Vita da paparazzo
 Gabbia di Matti

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт